Гран-при Франции 1970 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 5 июля 1970 года на трассе Клермон-Ферран.

На этом этапе отсутствовала команда Фрэнка Вильямса, чей гонщик Пирс Каридж погиб на предыдущем Гран-при в Нидерландах. Гонку также пропускал Джон Сёртис, готовивший дебют своего автомобиля в Формуле-1. В чемпионат вернулся Денни Халм, залечивший ожоги рук, полученные в Индианаполисе двумя месяцами ранее. «Феррари» вновь расширила свой состав до двух автомобилей, вернув за руль Игнацио Джунти.

Жаки Икс выиграл квалификацию, опередив занявшего второе место на старте Жан-Пьера Бельтуаза на полсекунды. На первых кругах гонки бельгиец лидировал, но на 15 круге из-за сбоев в работе двигателя он пропустил вперёд Бельтуаза, а на следующем круге сошёл с дистанции. В свою очередь, Бельтуаз на 26 круге проколол шину и уступил лидерство Йохену Риндту, а на 36 круге сошёл из-за поломки топливной системы. Австриец лидировал на протяжении оставшихся кругов и одержал вторую победу подряд.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-14 Жаки Икс

15-25 Жан-Пьер Бельтуаз

26-38 Йохен Риндт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции
Июль 1970 года